Gábor Presser, Hongaars componist, zanger, pianist en toetsenist
 Jacob (Jacques) Presser, Nederlands historicus, schrijver en dichter
 Sem Presser, Nederlands persfotograaf
 William Henry Presser, Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en violist
 André Presser, Nederlands dirigent